Khmers — grupo étnico predominante no Camboja
Khmer Vermelho — partido comunista do Camboja
Língua khmer
Império Khmer — que governou grande parte da Indochina nos século IX a XIII